A 24 308-as mellékút egy rövid mellékút a Heves megyei Recsk területén; a 24-es főúttól húzódik Recsk-Parádfürdő vasútállomás térségéig. A mintegy 0,2 kilométer hosszú, ötszámjegyű, 2×1 sávos, osztottpályás díszút kiépített vasútállomáshoz vezető út, melynek kezelője a Magyar Közút Kht. Heves megyei Igazgatósága.

Az ú egyben a Recski kényszermunkatábor egykori helyéhez vezető Várbükki út legelső szakasza is.

Története 

A parádfürdői és parádsasvári kastélyok építtetője, gróf Károlyi György kívánságára Jámbor Vilmos az állomástól egészen parádsasvári kastélyig vadgesztenye-fasort telepített, de ebből már csak a 24-es főút mellett maradt meg néhány száz méternyi.

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Jegyzetek

További információk 

Magyar Közút Kht.

24308